Игорь Киселёв:
 Киселёв, Игорь Владимирович (1979—2014) — российский футболист.
 Киселёв, Игорь Михайлович (1933—1981) — советский поэт.